Drachtstervaart (wijk), een wijk in Drachten in de gemeente Smallingerland (Friesland)
Drachtstervaart (kanaal), een kanaal ten westen van Drachten in de gemeente Smallingerland (Friesland)
Drachtster Compagnonsvaart, een historisch kanaal tussen Drachten en Haulerwijk (Friesland)